Русская — река в России, на севере Западной Сибири, протекает по территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа и по границе Туруханского района Красноярского края.

География 
Длина реки − 280 км, площадь водосборного бассейна — 5140 км². Впадает в реку Таз справа, на 190 км от устья, в 125 км к юго — востоку от райцентра Тазовский. Течёт по северо-восточной части Западно-Сибирской равнины. Начинается в безымянном озере на высоте 76 метров над уровнем моря.

В бассейне реки около 720 рек и ручьёв, в том числе пять рек длиной свыше 50 км, основные притоки слева — Туколанда, Хуричангда, Тагул.

Притоки 
(указано расстояние от устья)

 9 км: река без названия
 43 км: река без названия
 57 км: река без названия
 62 км: река без названия
 66 км: река без названия
 78 км: река без названия
 86 км: река Тагул
 107 км: река Хуричангда
 120 км: река без названия
 127 км: река Ямбаяха
 152 км: река Ичемма
 164 км: река без названия
 169 км: река Туколанда
 187 км: река без названия
 223 км: река без названия
 228 км: река без названия
 243 км: река Левая Русская
 245 км: река без названия
 257 км: река без названия

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Таз. Речной бассейн реки — Таз.

Примечания 

Притоки Таза
Реки Тазовского района
Реки Туруханского района